Eduard hießen folgende Herrscher:

Eduard 

 Eduard der Bekenner, König von England (* um 1004; † 5. Januar 1066)
 Eduard (Geldern), Herzog (1361–1371)
 Eduard (Anhalt), Herzog von Anhalt (1918)
 Eduard (Savoyen), Graf (1323–1329)

Eduard I. 

 Eduard I. (England), König (1239–1307)
 Eduard (Portugal), König (1391–1438)
 Eduard I. (Bar), Graf von Bar (1302–1336)

Eduard II. 

 Eduard II. (England), König (1284–1327)

Eduard III. 

 Eduard III. (England), König von England und Frankreich (1312–1377)
 Eduard III. (Bar), Markgraf von Pont-à-Mousson (1399–1415), Herzog von Bar (1401–1415)

Eduard IV. 

 Eduard IV. (England), König (1442–1483)

Eduard V./... 

 Eduard V., König von England (1470–1483)
 Eduard VI., König von England (1537–1553)
 Eduard VII., König von England (1841–1910)
 Eduard VIII., König von England (1894–1972)

Eduard ... 

 Eduard Fortunat (Baden-Baden), Markgraf (1588–1600)

Nichtregenten 

 Edward Augustus, Duke of Kent and Strathearn, britischer Prinz (1767–1820)
 Edward, Earl of Wessex, britischer Prinz (* 1964)
 Edward, Duke of York and Albany, britischer Prinz (1739–1767)
 Edward, 2. Duke of Kent, britischer Prinz (* 1935)
 Edward of Woodstock, Prince of Wales (1330–1376)

Eduard